Hornblow ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hornblow junior (1893–1976), US-amerikanischer Dramatiker und Filmproduzent
 Leonora Hornblow (1920–2005), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Hornblower